Plural de capgròs, forma que presenten els amfibis anurs en el seu estat larvari, com la granota o la reineta.
 Cabuts, figures antropomorfes típiques de les festes populars de diverses zones europees.
 Capgròs o capgrossos, malnom amb què són coneguts els mataronins.
 Capgrossos de Mataró, colla castellera d'aquesta ciutat.